Новокрасненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Новокрасненское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район Новосибирской области
 Новокрасненское сельское поселение — входило в Сапожковский район Рязанской области